Vanatinai (früher Sudest, auf vielen Landkarten auch Tagula) ist eine Insel vulkanischen Ursprungs im Südosten des Louisiade-Archipel in der Provinz Milne Bay von Papua-Neuguinea. Die von Korallenriffen umsäumte Insel liegt 360 km südöstlich von Neuguinea und 35 km südöstlich der Insel Misima.

Mit einer Fläche von 865,7 km² ist sie die größte Insel des Archipels. Zur Volkszählung 2000 gab es auf der Insel 19 Dörfer und 5 sonstige Einrichtungen mit insgesamt 2.440 Einwohnern. Weitere 116 Einwohner lebten auf der kleinen, der Südküste vorgelagerten Nebeninsel Iyen Island. Ein weiteres Dorf wurde als unbewohnt aufgelistet. Für 1978 wurde eine Einwohnerzahl von 2.300 angegeben. Das Hauptexportgut ist Kopra.

Die Insel ist 63 km lang vom Bobo Hai Point im Nordwesten bis Cape Siri im Südosten, und bis zu 13 km breit. Eine bewaldete Bergkette verläuft über die gesamte Länge der Insel. Der höchsten Gipfel, Mount Riu (806 m, früher Mount Rattlesnake), befindet sich in der Nähe des Zentrums. Die höchsten Erhebungen sind von Südost nach Nordwest:
Mount Arumbi (351 m)
Mount Imau (485 m)
Mount Riu (806 m)
Mount Gangulua (439 m)
Mount Madau (269 m)

Weiter Inseln in der Vanatinai-Lagune sind:
 Pana Tinani, 3 km nördlich der nordwestlichen Landspitze von Vanatinai,
 die Calvados-Inseln, eine Inselgruppe von 33 Inseln nebst einiger Riffe.

Die Insel hat einen kleinen Flughafen (IATA-Code „TGL“) für den öffentlichen Verkehr, in der Nähe von Rambuso Village. 

Auf der Insel wurde 1889 Gold gefunden. Dies löste einen Goldrausch aus, da man es in fast allen Wasserläufen der Insel fand. 

Verschiedene Spezies sind auf der Insel endemisch, so der Tagula-Brillenvogel, der Louisiadenmetzgervogel und der Tagula-Honigfresser.

Vanatinai gehört verwaltungsmäßig zur Yeleyamba Rural LLG (Local Level Government) Area im Distrikt Samarai-Murua der Provinz Milne Bay, und wird von Bwagaoia auf Misima aus verwaltet.

Zur Volkszählung 2000 wurden folgende Dörfer und separate Einrichtungen aufgelistet:

Die Siedlungen liegen alle in Küstennähe und sind klein. Größte Ortschaft war Bololo auf der Baganowa-Halbinsel im Südosten, gefolgt von Rambuso Village an der Nordküste.

Einzelnachweise 

Insel (Papua-Neuguinea)
Insel (Australien und Ozeanien)
Insel (Salomonensee)
Insel (Louisiade-Archipel)